Brovst, fino al 1º gennaio 2007 è stato un comune danese situato nella contea di Jutland settentrionale, il comune aveva una popolazione di 8.340 abitanti (2005) e una superficie di 223 km².

Dal 1º gennaio 2007, con l'entrata in vigore della riforma amministrativa, il comune è stato soppresso e accorpato ai comuni di Fjerritslev, Pandrup e Aabybro per dare luogo al neo-costituito comune di Jammerbugt compreso nella regione dello Jutland Settentrionale.

Altri progetti

Comuni della Danimarca soppressi